Schlesisches Parlament kann folgende Parlamente beschreiben:

 das Schlesische Parlament (Sejm Śląski), das Parlament der Autonomen Woiwodschaft Schlesien mit Sitz in Kattowitz 1920 bis 1939
 der Schlesische Landtag, der Landtag des Kronlandes Herzogtum Ober- und Niederschlesien in Österreich-Ungarn 1861 bis 1918
 der Schlesische Konvent, das schlesische Parlament nach der Märzrevolution 1848 bis 1849
 der Schlesische Fürstentag
 der Provinziallandtag in Ober- und Niederschlesien in Preußen 1875 bis 1933